gromada Ożarów (powiat opatowski)
 gromada Ożarów (powiat pruszkowski)
 gromada Ożarów (powiat wieluński)

także:
 gromada Ożarów Franciszków (powiat pruszkowski)